Kaguyahime – ovvero Taketori monogatari, racconto popolare giapponese
 7991 Kaguyahime – asteroide della fascia principale
 Kaguyahime – manga in italiano noto come La principessa splendente
 Kaguyahime –  gruppo musicale giapponese di J-pop, attivo dal 1970 al 2006